GBD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Great Bend (Kansas) (Stati Uniti)
 gbd – codice ISO 639-3 della lingua karadjeri